Huancheng bezeichnet:

 Huancheng (Huan) (环城镇), Großgemeinde im Kreis Huan in der chinesischen Provinz Gansu
 Huancheng (Yushu) (环城乡), Gemeinde der Stadt Yushu in der chinesischen Provinz Jilin
 Huancheng (Gulou) (环城街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Gulou in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Huancheng (Shulan) (环城街道), Straßenviertel der Stadt Shulan in der chinesischen Provinz Jilin
 Huancheng (Zaoyang) (环城街道), Straßenviertel der Stadt Zaoyang in der chinesischen Provinz Hubei
 Huancheng (Zhongshan) (环城街道), Straßenviertel der Stadt Zhongshan in der chinesischen Provinz Guangdong